Пётр Па́влович Добронра́вин () — советский астрофизик.

Биография 
Родился в 1908 году в Ростове. Окончил школу II ступени, там же и увлёкся астрономией, работая в школьной астрономической обсерватории заведующим метеорологической станцией.

Работал в Пулковской обсерватории в 1934—1941 и в 1945 годах.

В 1941—1944 годах был на фронте, командовал батареей.

В послевоенные годы принимал участие в создании Крымской астрофизической обсерватории, затем работал в ней, на посту заместителя директора много сделал для развития этой организации.

Умер в 2000 году.

Награды 
 медаль «За оборону Ленинграда» (15.8.1944).
 Государственная премия СССР (1971).
 Орден Отечественной войны I степени (6.4.1985).

Память 
Именем Добронравина названа малая планета (3119) Dobronravin, открытая Т. М. Смирновой 30 декабря 1972 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Примечания

Литература 
 Имена малых планет, связанные с Пулковской обсерваторией
 Добронравин П. П., Стешенко Н. В. Крымская астрофизическая обсерватория. — Симферополь: Крым, 1965.
 Добронравин П. П. Астрономические воспоминания // Историко-астрономические исследования, вып. 29. — 2004. — С. 266—306.

Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Астрономы XX века
Астрофизики СССР
Сотрудники Пулковской обсерватории
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Физики XX века
Гимназия им. А. Л. Кекина
Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории